

Дирпа — річка в Удмуртії, права притока Пизепу
 Дирпа — присілок, Кезький район, Удмуртія

Див. також 
 Верхня Дирпа